Пискова Лхота може бити:

 Пискова Лхота (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Пискова Лхота (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република